Matcherna i grupp E i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 11 till 8 oktober 2008.

Brasilien mot Iran

Ukraina mot Italien

Italien mot Brasilien

Ukraina mot Iran

Brasilien mot Ukraina

Iran mot Italien

Referenser 

Grupp E